Michael Oscislawski (; Bytom, 1987. január 16. –) lengyel születésű német labdarúgó, a VfB Hüls középpályása.

Jegyzetek

További információk 
 Adatlapja a kicker.de oldalon

1987-ben született személyek
Bytomiak
Lengyel származású németek
Német labdarúgók
Lengyel labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
A Sportfreunde Lotte labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek